

Кічменьга — річка у Вологодські області, ліва притока Юга
 Кічменьга — село, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Див. також 
 Кічменгський Городок